Ferrals kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Ferrals-les-Montagnes, kommun, departementet Hérault i regionen Occitanien, 
 Ferrals-les-Corbières, kommun, departementet Aude i regionen Occitanien,